Гамлет Мхитарян:

 Мхитарян, Гамлет Апетнакович (1962—1996) — советский и армянский футболист. Отец Генриха Мхитаряна.
 Мхитарян, Гамлет Владимирович (род. 1973) — советский и армянский футболист.